Regiunea Sofia se poate referi la:

 Regiunea Sofia, Bulgaria, regiune din Bulgaria
 Regiunea Sofia-capitala, regiune din Bulgaria
 Regiunea Sofia, Madagascar, regiune din Madagascar